Hipparchia aelia är en fjärilsart som beskrevs av Hoffmann 1804. Hipparchia aelia ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
aelia